Klan McKwaczów (ang. McDuck) – fikcyjna szkocka rodzina człekokształtnych kaczek, przodkowie Kaczora Donalda i jego rodziny. Została stworzona przez Dona Rosę na podstawie komiksów Carla Barksa. Dużo informacji o niej można przeczytać w sadze Życie i czasy Sknerusa McKwacza.

Zamek 
Zamek McKwaczów na Ponurych Wzgórzach niedaleko Glasgow został zbudowany prawdopodobnie po 946 roku, po śmierci Sir Dulcyniana z Kwamelot (w wersji angielskiej ma on nazwisko McKwacz).

W 1675 jeden z członków klanu Wiskerwillów przebrał się za wilkołaka i pojawił się nocą w zamku McKwaczów. Ci, wystraszeni, opuścili zamek na ponad 200 lat.

Tartan 
Tartan klanu McKwaczów stworzył Carl Barks. Disney sądzi, że został wymyślony w 1942 roku, co jest mało prawdopodobne, gdyż Sknerus po raz pierwszy w komiksie wystąpił w 1947, a tartan w 1959 roku.

Tartan ma jasnozielone kwadraty na pomarańczowym tle z ciemnozielonymi liniami.

Herb 
Wymyślił go Don Rosa. Można go zobaczyć w niektórych kadrach sagi Życie i czasy Sknerusa McKwacza. Jest to pomarańczowa tarcza z żółtą obwódką i kaczym dziobem w lewym górnym rogu.

Motto 
Według Dona Rosy motto klanu brzmi "Fortuna Favet Fortibus", co oznacza "Szczęście sprzyja silnym"

Według Jensa Hansegaarda i Manrique'a motto brzmi "Nil Volentibus Arduum" i oznacza "Dla chcącego nic trudnego".

Członkowie klanu (chronologicznie) 
 Sir Dulcynian McKwacz z Kwamelot (880-946)- postać stworzona przez Dona Rosę. Wystąpił w pierwszej części sagi Życie i czasy Sknerusa McKwacza
 W roku 946 w bitwie z Kwaksonami został pokonany. Nie miał szans na wygraną; jego żołnierze uciekli, bo płacił im za mały żołd (dokładnie 30 miedziaków za godzinę do podziału), a kusznikom dał kusze bez bełtów.
 Sir Kwaksterier McKwacz (1010-1057)
 Sir Kwaksterier McKwacz walczył u boku króla McBeta w wojnie domowej z 1057 roku. Otrzymał za to kufer złota. Lecz zamek McKwaczów został zdobyty, a Sir Kwaksterier przypadkowo zamurował się w ścianie twierdzy ze swoim skarbem.
 Kwarol Malutki zwany Waleczną Wątróbką (1110-1175)
 Kazał zamknąć i opieczętować lochy zamku, kiedy dowiedział się, ile trzeba płacić miesięcznie za ich sprzątanie.
 Sir Rusztyfon McKwacz (1159-1205)
 Był gruby i zmarł z przejedzenia w zamkowej spiżarni.
 Sir Eremitus McKwacz (1190-1260)
 Był mnichem i zawsze zachowywał się bardzo cicho.
 Sir Donald McKwacz (również Czarny Donald, przed 1437-po 1440) – stworzony przez Dona Rosę. Nigdy nie pojawił się w oficjalnie wydanym komiksie, a jedynie na szkicach do "Ostatni z klanu McKwaczów".
 W 1440 roku przez przypadek wymyślił jednego dnia parę szkockich dyscyplin sportowych (np. golf). Był również znany ze swego wielkiego temperamentu. 
 Sir Simon McKwacz (1437-1509) – stworzony przez Dona Rosę. Jako postać nie wystąpił w żadnym z komiksów. W komiksie "List z domu" wystąpił tylko z imienia i nazwiska, ale mniej więcej znamy jego historię.
 Sir Simon McKwacz wstąpił do zakonu templariuszy w wieku 34 lat. W roku 1492 popłynął z Krzysztofem Kolumbem do Indii Zachodnich. Na statku był odpowiednik korony Czyngis Chana, na wypadek gdyby Krzysztof Kolumb jednak znalazł morską drogę do Indii. Korona została ukryta na Haiti. Cała ta historia jest opisana w komiksie Korona Krzyżowców autorstwa Dona Rosy. Korona została owinięta w tartan klanu McKwaczów. Była kluczem do skarbu zakonu templariuszy. Tartan McKwaczów był wskazówką do miejsca ukrycia skarbu templariuszy. Skarb został ukryty w podziemiach zamku McKwaczów. Zmarł w 1509 roku. Został pochowany na cmentarzu McKwaczów.
 Malcolm McKwacz (1530-9 grudnia 1564) - stworzony przez Carla Barksa. Razem z Kwaskiem de Kaczorem ukrywa skarb dla królowej. Ich statek zatonął. W niewykorzystanych szkicach Dona Rosy do komiksu „Ostatni z klanu McKwaczów” zostaje później przyjacielem sir Francisa Drake’a.
 Aleksander McKwacz
 Danblane McKwacz (XVII wiek-po 1670)
 Angus I McKwacz (XVII wiek-1714)
 Locksley McKwacz (XVII wiek-po 1707) – stworzony przez Dona Rosę. Nigdy nie pojawił się w oficjalnie wydanym komiksie, a jedynie na szkicach do "Ostatni z klanu McKwaczów".
 Około 1707 roku przyłączył się do grupy Roba Roya. Jednak jego chciwość doprowadziła do wykluczenia go z tego zgromadzenia.
 Zgryzik McKwacz (1710-1776)
 kapitan i właściciel statku "Złota Gęś". Zbił fortunę na transporcie egzotycznych towarów z Indii Zachodnich. W 1753 pewien kanciarz, niejaki McFajfus, oszukał Zgryzika. Zlecił mu transport chrzanu na Jamajkę i podstępnie zatopił okręt. Zgryzik musiał wypłacić McFajfusowi rekompensatę. Stracił majątek. Z całego interesu udało mu się wynieść jedynie srebrny zegarek w swojej kieszeni i złote zęby w swojej sztucznej szczęce.
 Sylas McKwacz (przed 1714-1784)
 Potcrack McKwacz (przed 1784?1767-po 1800) – stworzony przez Dona Rosę. Nigdy nie pojawił się w oficjalnie wydanym komiksie, a jedynie na szkicach do "Ostatni z klanu McKwaczów".
 W 1767 roku wynalazł samogrające, parowe dudy. Jednak nie zdobył zbyt wielkiej sławy.
 Sylas Eliasz Ebenezer McKwacz (przed 1784-po 1800)
 Jego żoną była Felicja Kuper (ur. XVIII wiek, zm. po 1800). Nigdy nie pojawiła się w żadnym komiksie, a jej imię prawdopodobnie zostało wymyślone przez fanów, ale się przyjęło. Jej rodzina pojawiła się jeden raz w pewnym włoskim komiksie, wydanym prawdopodobnie w Topolino.
 Kwasimir McKwacz (ok. 1798-ok. 1875) – Postać po raz pierwszy wystąpiła w komiksie Carla Barksa.
 Odziedziczył po Zgryziku McKwaczu srebrny zegarek. Po jego śmierci powierzył swój spadek swojemu bratankowi Fergusowi McKwaczowi.
 Brudus McKwacz (ok. 1800-ok. 1880)
 poślubił Pullardę Drób, która pracowała wraz z nim w kopalni pod Glasgow. W angielskiej wersji jej imię brzmi Molly Mallard, . Pojawia się tylko w drzewie genealogicznym autorstwa Dona Rosy
 Angus McKwacz (1829-1900) – postać stworzona przez Carla Barksa
 Angus McKwacz zwany "Bulajem" urodził się w Glasgow. Przez większość życia zarabiał grając w pokera w Nowym Orleanie i pływając parostatkiem na rzece Missisipi w Stanach Zjednoczonych. To właśnie do niego w wieku 13 lat pojechał Sknerus McKwacz, jego bratanek. Swoje wyimaginowane przygody opisywał w swojej biograficznej książce, potem również wpadł na pomysł, żeby wydawać komiksy. Miał niezwykle wysokie mniemanie o sobie. Zmarł po roku 1900 w USA.
 Fergus McKwacz (1830-1902) – postać stworzona przez Carla Barksa i Dona Rosę. Postać Fergusa występuje m.in. w komiksach "Pierwsza dziesięciocentówka", "Ostatni z klanu McKwaczów" oraz "Nowy władca zamku".
 Fergus urodził się w Glasgow. Przez większość życia pracował w młynie. Prawdopodobnie w 1867 roku poślubił Kaczencję O'Drake, gdyż w tym samym roku urodził się jego syn – Sknerus. W 1885 roku pomagał synowi bronić rodowej twierdzy przed klanem Wiskerwillami. Po śmierci żony w 1897 roku zaczął interesować się skarbem templariuszy, który został ukryty w zamku McKwaczów. Zmarł w Zamku McKwaczów na wzgórzach Dismal (Ponure Wzgórza). W komiksie "Bilioner z Ponurego Wzgórza" (część Życia i czasów...) on i Kaczencja spotykają się z Sir Kwaksterierem i obserwując odjeżdżającego Sknerusa, odchodzą do raju McKwaczów.
 Kaczencja O'Draka (ang. Downy O'Drake, ur. 1830 zm. 1897) – postać stworzona przez Dona Rosę i Carla Barksa.
 Jest białą, prawdopodobnie irlandzką kaczką. W ostatnim liście pisała ostatnio jestem taka wyczerpana.... 
 Nerwus McKwacz (1832-1900) – postać fikcyjna stworzona Carla Barksa
 Nerwus urodził się w 1832 roku w Glasgow, jako najmłodszy z trójki rodzeństwa. W komiksie "Ostatni z Klanu McKwacz" Don Rosa pokazuje jak Nerwus buduje zagrody dla bydła. Według Dona Rosy Nerwus nigdy nie był żonaty.
 Sknerus McKwacz (1867)
 Matylda McKwacz (ang. Matilda McDuck, 1871-po 1955) – pierwszy raz pojawia się w drzewie Carla Barksa, ale jej życiorys pochodzi od Dona Rosy
 Jest młodszą siostrą Sknerusa McKwacza o bardzo energicznym usposobieniu, która ciągle oburza się na skąpstwo brata i toczy z nim nieustanne spory.
 Matylda urodziła się w 1871 roku. Istnieją różne wersje jej biografii. Według drzewa genealogicznego narysowanego przez Carla Barksa Matylda była żoną Kwacława Kwabotyna i miała adoptowanego syna – Gogusia Kwabotyna. Natomiast według Dona Rosy wzięła ślub z profesorem Gladiuszem Kwaczyńskim. Jednak żadne z małżeństw nie zostało potwierdzone w komiksach.
 W latach 1909 – 1930 Matylda i jej siostra, Hortensja opiekowały się skarbcem Sknerusa podczas jego nieobecności. Lecz gdy w 1930 roku Sknerus powrócił do Kaczogrodu z podróży w interesach, nie docenił pracy sióstr; zachowywał się władczo i surowo. Dlatego też Matylda z Hortensją, szwagrem Kwaczymonem i siostrzeńcami Donaldem i Dellą opuściła Kaczogród. Po pewnym czasie zatrudniła się anonimowo w posiadłości McKwaczów dzięki Donaldowi. Sknerus dowiaduje się o tym, dopiero gdy przybywa do Szkocji szukać skarbu templariuszy w komiksie "List z domu" (patrz Kaczor Donald wydanie specjalne 04/05).
 Hortensja McKwacz (ang. Hortense McDuck, 1876-po 1930) – pierwszy raz pojawia się w drzewie Carla Barksa, ale jej życiorys pochodzi od Dona Rosy
 Jest siostrą Sknerusa McKwacza i matką Kaczora Donalda. Urodziła się w Glasgow w 1876 r. jako najmłodsze dziecko Fergusa i Kaczencji McKwaczów. Gdy brat podróżował do Ameryki w celach zarobkowych, ona wraz z siostrą pozostała w Glasgow pomagając rodzicom. Gdy powrócił brat, po uzgodnieniu z ojcem wyjechała z całym rodzeństwem do Kaczogrodu.
 Ma wyjątkowo krewki temperament, cechę tę odziedziczył również jej syn, Donald. W swoim mężu, równie porywczym jak ona, Kaczorze Kwaczymonie, zakochała się od pierwszego wejrzenia (historię tę Don Rosa przybliża w komiksie The Invader of Fort Duckburg – pol. Najeźdźca z Kaczogrodu – podczas ich pierwszej kłótni dotyczącej zniszczenia pola kukurydzy).
 Ostatni raz widziano ją, według Dona Rosy, w Kaczogrodzie w 1930 r., kiedy to po kłótni z bratem zdenerwowana opuszczała miasto, wywożąc ze sobą Donalda, jego bliźniaczą siostrę, Dellę, oraz męża i siostrę. Dalszy jej los, jest nieznany, przypuszcza się, że zmarła (zginęła) w ciągu następnych 15 lat.
 Gdy Don Rosa wymyślił scenariusz do komiksu "List z Domu" chciał, by pojawiły się w nim obie siostry Sknerusa, jednak wydawca nie chciał się zgodzić by pojawiła się Hortensja, gdyż oficjalnie rodzice Donalda nie żyją.
 Gideon McKwacz (?-?) – Stworzył go Romano Scarpa. Pierwszy komiks z jego udziałem opublikowano 10 lutego 1956 roku. W 2019 roku  w Polsce wydano trzyczęściowy komiks z jego udziałem pt. "W kręgu tajemnic" w 221 numerze   Gigant Poleca
 Gideon jest młodszym bratem Sknerusa, jednak stosunki pomiędzy nimi są wrogie. Gideon jest redaktorem kaczogrodzkiej gazety. Postać ta występuje tylko we włoskich komiksach i jej występowanie nie idzie w parze z wizją Sknerusa jako ostatniego z Klanu McKwaczów, którą podzielali Carl Barks i Don Rosa. Mimo że Rosa nie wykorzystał Gideona w swoim "Drzewie Genealogicznym Kaczora Donalda", niektórzy fani sugerują, że mógłby on być nieślubnym synem Fergusa McKwacza i urodzić się między śmiercią żony Fergusa, Kaczencji O'Draki (która według Rosy miała miejsce w 1897), a śmiercią ojca w 1902, według tej teorii wychowywany był przez nieznaną dotąd matkę. Wszystko to pozostaje jednak tylko fanowskimi domysłami.

Drzewo genealogiczne 
Don Rosa stworzył drzewo genealogiczne klanu McKwaczów po raz pierwszy wydane w 1993 roku w wersji norweskiej. Nie umieścił jednak na nim Gideona McKwacza i Kwacjusza McLumpa i wielu innych postaci, które nie występowały w komiksach Carla Barksa.Nie są do dziś znani wszyscy członkowie klanu McKwaczów od Sir Dulcyniana z Kwamelot do Malcolma McKwacza

Przypisy

Bibliografia 
 
 Życie i czasy Sknerusa McKwacza, Rozdziały I i V.

Linki zewnętrzne 
  
 Strona o kaczkach z Kaczora Donalda 

Kaczor Donald